Casa Pubill (Barruera), casa a la Vall de Boí
 Casa Pubill (Belianes), casa a l'Urgell
 Casa Pubill (Sossís), casa al Pallars Jussà
 Casa Pubill (Surri), casa a Surri (Pallars Sobirà)